La Serie A1 2004-2005 è stata la 21ª edizione della massima serie del campionato italiano femminile di pallanuoto.

La stagione regolare si è svolta dal 23 ottobre 2004 al 9 aprile 2005. La fase dei Play-off è partita il 16 aprile e si è conclusa il 15 maggio con la vittoria dell'Orizzonte in gara 3 sulla Fiorentina che ha regalato alle etnee il 14º scudetto consecutivo.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale scudetto

Verdetti
 Orizzonte Catania Campione d'Italia
 RN Augusta e RN Pescara retrocesse in Serie A2

Sport acquatici nel 2004
Sport acquatici nel 2005
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto